Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Citi Open női páros mérkőzéseit.

A címvédő a Szánija Mirza–Jaroszlava Svedova-kettős volt, ebben az évben azonban egyikük sem vett részt a tornán, mert mindketten kvalifikálták magukat az egy időben zajló nyári olimpiára. A versenyt az Aojama Súko–Csang Kaj-csen-páros nyerte meg, a fináléban 7–5, 6–2-re legyőzve az Irina Falconi–Chanelle Scheepers-duót.

Kiemeltek
  Volha Havarcova /  Alla Kudrjavceva (elődöntő)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (elődöntő)
  Lindsay Lee-Waters /  Megan Moulton-Levy (negyeddöntő)
  Eléni Danjilídu /  Karin Knapp (visszaléptek)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ALT = helyettesek

Eredmények

Jegyzetek

Források 
Eredmények

N2